Леони́д Алексе́евич Фила́тов (24 декабря 1946, Казань, Татарская АССР, СССР — 26 октября 2003, Москва, Россия) — советский и российский актёр театра, кино и озвучивания, кинорежиссёр, поэт, драматург, публицист, телеведущий; народный артист Российской Федерации (1995), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1996).

Биография

Ранние годы 
Родился 24 декабря 1946 года в Казани. Отец — Алексей Еремеевич Филатов, участник Великой Отечественной войны, сержант, кавалер ордена Славы 3-й степени (1914—1982); мать — Клавдия Николаевна Филатова (1923—2007).

В 1965 году после окончания школы Леонид Филатов приехал в Москву, рассчитывая поступать на режиссёрский факультет ВГИКа. Попытка была неудачной, и Леонид по совету одноклассника решил сдать экзамены на актёрский факультет Щукинского училища и был принят на курс Веры Львовой и Леонида Шихматова. В 1969 году окончил театральное училище вместе с Н. Руслановой, А. Кайдановским, Б. Галкиным, Н. Гурзо, В. Качаном, И. Дыховичным, А. Вертинской, А. Халецким, Я. Арлазоровым.

Творчество

Театр 

В 1969 году Филатов был принят в труппу Московского театра на Таганке. Первая главная роль — Ведущий — в спектакле «Что делать?». Играл в спектаклях «Мастер и Маргарита», «Вишнёвый сад», «Дом на набережной», «Пристегните ремни», «Пугачёв», «Антимиры», «Товарищ, верь»; исполнил роли Горацио в «Гамлете», Кульчицкого в «Павших и живых», Федерциони в «Жизни Галилея»; «Игроки-21» (творческое объединение «Артель артистов Сергея Юрского»).

В 1985—1987 годах «Таганку» возглавлял Анатолий Эфрос, а Филатов в это время работал в театре «Современник», затем вернулся в «Таганку».

В 1993 году вместе с Николаем Губенко, Натальей Сайко, Ниной Шацкой и другими актёрами создал творческое объединение «Содружество актёров Таганки».

Кинематограф и телевидение 
С 1970 года Филатов успешно работал в кино: снялся в фильмах «Город первой любви», «Экипаж», «Женщины шутят всерьёз», «Грачи», «Петля», «Из жизни начальника уголовного розыска», «Успех», «Чичерин», «Забытая мелодия для флейты», «Город Зеро», «Благотворительный бал».

В 1989 году Леонид Филатов был избран секретарём Союза кинематографистов СССР и руководителем актёрского отдела.
 
В 1990 году снял по своему сценарию фильм «Сукины дети», сыграв в нём одну из ролей.

Вскоре после выхода картины «Благотворительный бал», где Филатов сыграл главную роль, у него начались серьёзные проблемы со здоровьем, из-за чего Леонид Алексеевич был вынужден завершить карьеру киноактёра и сосредоточился на работе на телевидении. С 1993 по 2003 год он вёл на 1-м канале Останкино (позже — на ОРТ/«Первом канале») цикл документальных программ «Чтобы помнили», посвящённых известным в прошлом, но незаслуженно забытым актёрам советского кино, ушедшим из жизни. С 1995 года проект производился телекомпанией REN-TV.

Литература 
Со времени учёбы Филатов занимался литературным творчеством, писал стихи, пародии на известных советских поэтов. Всего им было написано три пародийных цикла:
 вариации на тему сказки Корнея Чуковского «Муха-цокотуха» (пародии на Булата Окуджаву, Бориса Слуцкого, Юрия Левитанского);
 вариации на тему мультфильма «Ну, погоди!» (пародии на Беллу Ахмадулину, Давида Самойлова, Юлию Друнину, Андрея Вознесенского);
 цикл пародий «Таганка-1975», посвящённых театру на Таганке (пародии на Евгения Евтушенко, Расула Гамзатова, Роберта Рождественского, Беллу Ахмадулину, Андрея Вознесенского и Сергея Михалкова).

Некоторые из своих пародий Леонид Филатов читал с эстрады голосами пародируемых поэтов.

По воспоминаниям Владимира Винокура, во втором туре Всесоюзного конкурса артистов эстрады в 1977 году он, выступавший с монологом «Про старшину Ковальчука», и Филатов, читавший пародии на Роберта Рождественского и Евгения Евтушенко, разделили вторую премию (первую премию получила Любовь Полищук, а третью — Илья Олейников и Роман Казаков).

В 1987 году Леонид Филатов дебютирует в журнале «Юность» сказкой для театра «Про Федота-стрельца, удалого молодца», которая сразу обрела популярность и стала настоящей народной сказкой в стихах.

В дальнейшем были изданы его книги «Про Федота-стрельца, удалого молодца», «Большая любовь Робина Гуда», «Любовь к трём апельсинам», «Лизистрата», «Театр Леонида Филатова», «Я — человек театральный», «Сукины дети».

Филатов является автором пьес «Пёстрые люди», «Часы с кукушкой», «Художник из Шервудского леса», «Дилижанс», «Ещё раз о голом короле» и автором песен к спектаклям «Театр Клары Газуль», «Мартин Иден», «Когда-то в Калифорнии», «Геркулес и Авгиевы конюшни». Вместе с другими актёрами был соавтором спектакля «Под кожей статуи Свободы».

С 1960-х годов писал песни в соавторстве с Владимиром Качаном.

В 1996 году вышел диск «Оранжевый кот» с песнями Качана и Филатова.

Деятельность в образовании 
В 1989 году Леонид Филатов познакомился с постановкой спектакля «Про Федота-стрельца, удалого молодца» в исполнении юных артистов театральной школы московского мюзикл-театра «Монотон». Он был удивлён и обрадован тем, что дети смогли удачно сыграть пьесу, адресованную взрослым. Актёр согласился стать художественным руководителем детского актёрского центра, в 1991 году ставшим Московским гуманитарным актёрским лицеем, единственным в России учебным заведением, где школьники получают театральное образование с первого класса.

Именно вмешательству Леонида Филатова руководство школы благодарно за то, что её не закрыли в 1996 году, когда артист, уже очень больной, приехал из больницы на заседание комиссии, посвящённое будущему школы. Здровье не позволило Леониду Алексеевичу полноценно преподавать, хотя такое желание у него было. Однако он периодически приезжал в школу, участвовал в работе художественного совета, смотрел все новые спектакли, обсуждал их, помогал выбирать репертуар.

В 2010 году школе «Монотон», ставшей теперь Московским театральным колледжем, правительством Москвы присвоено имя Леонида Филатова.

Семья 

Отец Леонида умер в 1982 году,  был похоронен на Ашхабадском городском кладбище.

Первая жена — Лидия Кузьминична Савченко (род.08.11.1941), актриса.

Вторая жена (с 1982) — Нина Шацкая (1940—2021), заслуженная артистка РФ (2008).

Последние годы 
В 1993 году Филатов перенёс инсульт, в 1997 году — операцию по удалению почек. Более двух лет он провёл на гемодиализе — аппарате «искусственная почка».

В октябре 1997 года актёру была сделана операция по пересадке донорской почки.

В октябре 2003 года Филатов простудился, началась двусторонняя пневмония.

С 16 октября в тяжёлом состоянии находился в отделении реанимации Центральной клинической больницы. Всё это время был подключён к аппарату искусственного дыхания в состоянии «лекарственного и медикаментозного сна». Для лечения необходимо было принимать повышающие иммунитет препараты, что противопоказано при пересаженных органах из-за многократно повышающегося риска отторжения донорского органа. Спустя 10 дней, 26 октября 2003 года, Леонид Филатов умер на 57-м году жизни.

29 октября состоялось отпевание актёра в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке, церемония прощания прошла в Центральном доме кино. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Признание и награды

Государственные награды 
 Заслуженный артист РСФСР (9 июля 1987 года)
 Народный артист Российской Федерации (28 декабря 1995 года) — за большие заслуги в области искусства
 Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 1995 года (в области кино и телевидения) (27 мая 1996 года) — за цикл телевизионных передач «Чтобы помнили»

Общественные награды 
 Почётный кинематографист России (1 октября 2003 года, Министерство культуры Российской Федерации) — за многолетний и плодотворный труд, достигнутые успехи в области кинематографии и в связи с 40-летием Российского агентства «Информкино»
 Премия «ТЭФИ» (Специальный приз Академии российского телевидения, 1996)
 Премия «Триумф» (1996)
 Приз за лучшее исполнение мужской роли в фильме «Чичерин» на МКФ в Карловых Варах (ЧССР, 1986)
 Гран-при на ОРКФ «Кинотавр» в Сочи — за фильм «Сукины дети» (1991)
 Премия литературного журнала «Октябрь» за комедию «Лисистрата» (1998)
 Международная премия «Поэзия» в номинации «Русь поющая» (2000)

Фильмография

Актёрские работы 
 1970 — Город первой любви — Борис, шофёр
 1978 — Иванцов, Петров, Сидоров — Алексей Петрович Петров
 1979 — Экипаж — Игорь Скворцов, бортинженер
 1980 — Вам и не снилось… — Михаил
 1980 — Кто заплатит за удачу? — Фёдор Чумак, карточный шулер
 1980 — Откуда в траве рыба? (к/м)
 1981 — Женщины шутят всерьёз — Борис Проворный
 1981 — С вечера до полудня — Ким Жарков, сын писателя
 1981 — Ярослав Мудрый — воевода Твердислав
 1982 — Голос — Сергей Анатольевич
 1982 — Грачи — Виктор Грач
 1982 — Избранные — господин Б. К.
 1983 — Из жизни начальника уголовного розыска — Слепнёв
 1983 — Исповедь его жены — Ричард Бекрайтис
 1983 — Петля — инспектор Васильев
 1983 — Соучастники — следователь Хлебников
 1984 — Европейская история — журналист Хайнц Ренке
 1984 — Успех — Геннадий Максимович Фетисов
 1985 — Берега в тумане — Дмитрий Степанович Шелапугин
 1986 — Чичерин — Чичерин
 1986 — Чужая белая и рябой — озвучил роль Л. Лауцявичуса 1987 — Забытая мелодия для флейты — Леонид Филимонов 1987 — Загон — Крафт / Мустафа ас-Салем 1987 — Претендент — Тед Стивенс 1988 — Город Зеро — инженер Алексей Варакин 1988 — Радости земные — Клим Бобрищев 1988 — Шаг — Гусев1988 — Загон
 1990 — Сукины дети — Юрий Михайлович 1992 — Алиса и Букинист — эпизод 1993 — Благотворительный бал — Виктор Бершадский Автор текстов песен 
 1982 — Трест, который лопнул

 Озвучивание мультфильмов 
 1977 — Тебе — атакующий класс! — читает текст Телеспектакли 

 1973 — Фредерик Моро (телеспектакль) — Фредерик Моро 1976 — Мартин Иден (телеспектакль) — Бриссенден 1977 — Кошка на радиаторе (телеспектакль) — Валентин Кузнецов 1977 — Любовь Яровая (телеспектакль) — Михаил Яровой 1978 — Часы с кукушкой (телеспектакль) — Валентин Николаевич Кузнецов 1978 — Эцитоны Бурчелли (телеспектакль) — Афанасий Хвощ 1978 — Капитанская дочка (телеспектакль) — Швабрин 1979 — Осторожно, ремонт! (телеспектакль) — Валентин Кузнецов 1979 — Ярость (телеспектакль)
 1981 — Повести Белкина (телеспектакль) — Сильвио 1988 — Про Федота-стрельца, удалого молодца — автор и исполнитель 1993 — Игроки-XXI (телеспектакль) — Ихарев Режиссёрские работы 
 1990 — Сукины дети

 Память 
Леониду Филатову были посвящёны ряд документальных фильмов:

 
 О, не лети так, жизнь… (2000)
 Чтобы помнили. Выпуск 114 (2003)
 Звёзды эфира (2005)
 Как уходили кумиры. Леонид Филатов (2005)
 Я не могу больше жить (2006) (в 2010 вышел повторно под названием «Жил, чтобы помнили»)
 Цена успеха Леонида Филатова (2006)
 Сказ про быль Леонида Филатова (2006)
 Последние 24 часа (2007)
 Чтобы помнили (концерт памяти актёра) (2010)
 Леонид Филатов. Чтобы помнили (2011)
 Острова. Леонид Филатов (2011)
 Таланты и поклонники (2011)
 Надеюсь, я вам не наскучил… (2016)
 Высший пилотаж (2016)
 Раскрывая тайны звёзд (2017)
 Последний день (2017)

А также:

 В 2010 году в честь актёра был назван Московский государственный театральный колледж в Митино.
 В 2014 году учреждёна литературная премия имени Леонида Филатова «Филатов-фест».

 Библиография 
 Советская литературная пародия // Леонид Филатов — М., «Книга», 1988, т. 1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Литература 
 Воронецкая Т. В''. Леонид Филатов: Жизнь и творчество. — М.: Эксмо, 2003. — 384 с.

Примечания

Ссылки 

  
 Леонид Филатов. Запоминающиеся роли в кино
 Лидия Савченко-Филатова: «Мне надо было это пережить»
 Леонид Филатов и Нина Шацкая — история одной любви
 
 Любовь публики и невоспитанные поклонники по оценке Л. А. Филатова
 Десять лет без Филатова
 Про Федота-стрельца, удалого молодца. Читает автор Леонид Филатов (1988)

Умершие от пневмонии

Мастера художественного слова
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Русские поэты
Сказочники XX века
Публицисты СССР
Публицисты России
Персоналии:Театр Современник
Члены Союза кинематографистов СССР
Похороненные на Ваганьковском кладбище